Els Avis i Àvies per La Llibertat o Avis i Àvies per La Llibertat de Reus són un moviment que es va iniciar el 7 de novembre de 2017 a la ciutat de Reus quan un grup d'àvies va decidir concentrar-se a la Plaça Mercadal de la localitat per expressar el seu suport a la llibertat dels presos polítics empresonats aquell mateix any. Una setmana després que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart fossin empresonats, Àngels Ollé fou la primera a "convocar unes quantes conegudes i amigues" i a partir d'aquí es va anar parlant amb d'altres àvies com Misericòrdia Salvadó de "per què no fem alguna cosa pels presos?", i fou així com nasqué Avis i Àvies de Reus per la Llibertat. En total foren 16 avis i àvies fundadores que a la celebració de l'aniversari de la fundació del col·lectiu el 7 de novembre de 2018 varen rebre un obsequi en forma de pergamí en el qual s'agraïa la seva voluntat i fermesa.

Història 
La primera iniciativa de protesta l'any 2017 però fou d'una senyora de Mollet que es posava al mig de la plaça de la vila a fer ganxet de color groc, en senyal de protesta, i així les àvies de Reus van decidir unir-s'hi però fent-ho a la Plaça Mercadal de Reus, i fou així com el teixir bufandes grogues va ser la primera senya d'identitat. La fórmula escollida de manifestació pacífica s'inspirà en les ‘Madres de la Plaza de Mayo’ que reclamen justícia i poder recuperar els seus fills desapareguts durant la dictadura. Els avis i àvies de Reus però van decidir-se pel mocador groc, que va acabar transformant-se en la bufanda groga feta amb ganxet, amb gorres, samarretes, pins i també bosses tot de color groc.

Des d'un primer moment van decidir-se per agafar el mocador groc al coll com a símbol de protesta, i es va determinar que cada dia a les 12 del migdia de dilluns a divendres farien tres tombs a la Plaça Mercadal, en silenci, encapçalats per una pancarta pròpia. Tot i que el moviment el van iniciar àvies i avis, s'accepta la participació de gent de qualsevol edat que vulgui expressar el seu suport a la llibertat dels presos polítics, és així com el col·lectiu vol ser inclusiu i no es limita només a militància independentista sinó que dins del qual s'hi pot trobar diverses tendències polítiques.

El gener de 2018 la Junta Provincial de Tarragona va expressar la seva voluntat de prohibir aquestes concentracions per la seva coincidència durant el període electoral de finals de l'any 2017, i el col·lectiu dels avis i àvies van respondre enviant 200 cartes al Síndic de Greuges. Finalment tant el Síndic de Greuges com la Junta Electoral Central varen acabar resolent que les concentracions quedaven emparades en el dret constitucional de reunió.

Durant els mesos següents a la seva fundació, el moviment s'escampà per altres municipis catalans com ara Cambrils, la Selva, Montbrió, Mont-roig, Riudoms, Tarragona, Vila-seca, La Pobla de Mafumet, La Canonja, El Morell, Vilallonga, Tortosa o Vic, agrupats en el col·lectiu conegut com La taca d'oli.

A inicis de l'any 2019 la Taca d'Oli dels avis i àvies per la Llibertat va anunciar que havien fet una recollida de 1.229 firmes en que membres del moviment s'inculpaven pel Referèndum de l'1 d'octubre i demanaven intercanviar-se pels presos polítics. El manifest escrit on hi van participar fins a 13 municipis catalans es va presentar a la Fiscalia de l'Audiència Provincial de Tarragona.

Referències 

Entitats de Reus